Ambodiriana (Atsinanana), een plaats en gemeente in het district Toamasina II in de Malagassische regio Atsinanana
Ambodiriana (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Antanifotsy in de Malagassische regio Vakinankaratra